Helmers steht für

 Helmers (Schmalkalden), Ortsteil der Stadt Schmalkalden, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Helmers ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Helmers (1894–1982), deutscher Politiker
 Heinrich Helmers (1847–1908), deutscher Schriftsteller
 Jan Frederik Helmers (1767–1813), niederländischer Dichter
 Rudolf Johann Helmers, Verleger und Heraldiker